UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw, также известно как UFC Fight Night 143 и UFC on ESPN+ 1 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 19 января 2019 года на спортивной арене «Barclays Center» в Бруклине, штат Нью-Йорк, США.

В главном бою вечера Генри Сехудо победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
Турнир стал первым в рамках пятилетнего контракта UFC с ESPN и первым, которое будет транслироваться на платформе цифрового потокового вещания ESPN +.

Возглавил турнир и стал главным событием вечера бой за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе между чемпионом Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе, а также действующим чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории Генри Сехудо и действующим двукратным чемпионом в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу. В случае успеха Диллашоу будет третьим человеком, который станет чемпионом в двух дивизионах одновременно, и четвёртым бойцом в целом (после Конора Макгрегора на UFC 205, Дэниела Кормье на UFC 226 и Аманды Нунис на UFC 232), а также седьмым бойцом, завоевавшим чемпионский титул в разных весовых категориях. Это был пятый раз в истории UFC, когда чемпионы в разных дивизионах боролись за одно и то же звание, после UFC 94, UFC 205, UFC 226 и UFC 232. Первоначально ожидалось, что этот бой состоится на UFC 233 неделю спустя, но был перенесён на 5 декабря.

Изменения карда 
Поединок в полулегком весе между Рейчел Остович и Пейдж Ванзант был первоначально отменен 20 ноября из-за нападения на Остович её мужа, в результате чего у неё была сломана орбитальная кость. Однако после получения повторного заключения от доктора Остович получила разрешение на то, чтобы остаться в бою. После объявления о том, что бывший игрок NFL Грег Харди дебютирует в UFC на этом турнире, решение поставить его в один кард с Остович, было многими воспринято отрицательно, поскольку в своё время Харди был признан виновным в нападении на бывшую девушку и приговорен к 18 месяцев испытательного срока, а также отстранён на 10 игр NFL. Обвинения и отстранение были позже сняты после того, как жертва не появилась в суде для дачи показаний, но арест Харди и судебный процесс были предметом значительных споров. Президент UFC Дэйна Уайт позже заявил, что Остович была «абсолютно крута» выступив в одном карде с Харди.

Поединок в женском наилегчайшем весе между чемпионкой KSW и дебютанткой UFC Ариани Липски и Джоанн Колдервуд был запланирован на UFC 233. Однако 2 декабря было сообщено, что бой был перенесен на это событие.

В результате отмены UFC 233 бой в наилегчайшем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Джозефом Бенавидесом и Дейвисоном Фигейреду короткое время рассматривали для проведения на этом турнире. Однако промоушен уточнил планы, указав, что поединок отменяется и что Бенавидес станет альтернативой для главного боя в случае, если Сехудо или Диллашоу будут отстранены от основного события. Позже было объявлено, что, несмотря на то, что Бенавидес по-прежнему является альтернативой, он встретится с Дастином Ортисом на этом турнире в матче-реванше после победы на UFC Fight Night: Эдгар vs. Свонсон в ноябре 2014 года.

Бой в наилегчайшем весе между Томасом Алмейдой и Кори Сэндхэгеном короткое время рассматривался для проведения на этом турнире. Однако 22 декабря было объявлено, что вместо этого Сэндхэген встретится с Джоном Линекером. 10 января Линекер был вынужден выйти из боя из-за травмы ребра. Его заменил новичок Марио Баутиста.

Ожидалось что на турнире бывший претендент на чемпионский титул UFC Гловер Тейшейра встретится с Ионом Куцелабой в полутяжёлом весе. Однако 10 января стало известно, что Куцелаба был снят с боя из-за травмы. Его заменил Карл Роберсон.

На турнире планировался бой в полусреднем весе между Рэнди Брауном и Ченсом Ренкаунтри, но Браун вышел из боя на неделе, предшествовавшей событию. Дуайт Грант вскоре был объявлен его заменой, но позже стало известно, что он не может участвовать в турнире из-за «проблемы с глазами». Новичок промоушена Кайл Стюарт был объявлен новым оппонентом для Ренкаунтри.

Результаты турнира 

Примечания:

1) Ти Джей Диллашоу проводил бой в наилегчайшем весе, будучи действующим чемпионом в легчайшем весе.

2) Дональд Серроне #13 в полусреднем весе, проводил первый бой после возвращения в лёгкий вес.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дональд Серроне vs. Александр Эрнандес
 Выступление вечера: Генри Сехудо и Дональд Серроне

Последствия турнира

Отстранения 
20 марта было объявлено, что Диллашоу отстранен на один год из-за положительного теста на наркотики, сданного на этом турнире, и поэтому он решил освободить свой чемпионский титул в легчайшем весе. Первоначально он получил отстранение на один год от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), привязанное к дате турнира. Но уже 9 апреля Диллашоу получил двухлетнюю дисквалификацию со стороны USADA, с началом отсчёта от 19 января, так как было выявлено, что он показал положительный результат на эритропоэтин в вечер боя.

Рейтинг бойцов UFC 
21 января 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Тиагу Сантус (бывший #15) покинул Топ-15 среднего веса;

 Дональд Серроне (бывший #13) покинул Топ-15 полусреднего веса (перешёл в лёгкую весовой категории);

 Ислам Махачев (бывший #15) покинул Топ-15 лёгкого веса.

 Мэтт Шнелл (бывший #15) покинул Топ-15 наилегчайшего веса.

 Женнифер Майя (бывшая #11) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night